Savignyellidae är en familj av mossdjur. Savignyellidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Savignyellidae finns 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Savignyellidae